Mistrzostwa Europy w Koszykówce Kobiet 1972 – 13. turniej o mistrzostwo Europy w koszykówce kobiet. Został on zorganizowany w bułgarskich miastach Warna i Burgas. Pierwszy mecz rozegrano 6 października, ostatni 10 dni później. Tytuł obroniła reprezentacja Związku Radzieckiego. Na drugim stopniu podium stanęły reprezentantki Bułgarii, a na trzecim Czechosłowacji.

Był to drugi turniej o mistrzostwo Europy w koszykówce kobiet rozegrany w Bułgarii. Poprzedni odbył się w 1960 w Sofii.

Format rozgrywek 
W turnieju udział wzięło 12 reprezentacji zrzeszonych w FIBA Europa. Został on podzielony na dwie fazy. W pierwszej zespoły zostały podzielone na dwie grupy po 6 drużyn. Mecze rozgrywano w systemie kołowym. 3 najlepsze reprezentacje z obu grup trafiły do grupy mistrzowskiej, a pozostałe rywalizowały o miejsca od 7. do 12. W drugiej fazie także zastosowano system kołowy, ale bez powtarzania meczów z fazy pierwszej. Zwyciężczynie grupy mistrzowskiej zostały mistrzyniami Europy.

Faza pierwsza

Grupa A

Grupa B

Faza druga

Grupa mistrzowska

Rywalizacja o miejsca od 7. do 12.

Statystyki indywidualne 

 Najwięcej punktów

 Skuteczność rzutów wolnych

Przypisy 

1972
1972 w Bułgarii
1972 w koszykówce
Koszykówka w Bułgarii
Sport w Warnie
Sport w Burgasie